Mons (latinska beseda za goro) je lahko:
 Mons, mesto v Belgiji
 Mons., okrajšava za častni naziv monsignor (monsinjor) v Rimskokatoliški cerkvi.
 Mons (astronomija), vzpetina na nebesnem telesu
 Mons, slovensko nepremičninsko podjetje
 Hotel in kongresni center Mons, Ljubljana